Арне Сёренсен:
*  (1906—1980) — датский политик.
  (1917—1977) — датский футболист, главный тренер сборной Дании (1957—1961).
 Сёренсен, Арне (род. 1947) — датский шахматист.